Ріу-Мау () — португальська власна назва.

Топоніми

Ріу-Мау (Віла-Верде) — парафія.
 Ріу-Мау (Віла-ду-Конде) — парафія.
 Ріу-Мау (Пенафієл) — парафія.